Анджали () — индийское имя со значением «предложение (богам), жертва», а также ряд других значений.

 Носители имени
 Анджали Деви, ранее Анджали Кумари, при рождении Анджанамма (1927—2014) — южноиндийская актриса и продюсер.
  (род. 1986) — южноиндийская актриса и модель.
 , полное имя Анджали Бхатия (род. 1992) — британская певица, член инди-рок-группы Voodoo Queens.

Другое
 «Анджали» — фильм 1957 года режиссёра Четана Ананда.
  — фильм 1990 года режиссёра Мани Ратнама.
  - студийный альбом 2000 года певицы Анджали.
 Анджали-мудра — известный приветственный и молитвенный жест, распространённый в Юго-ВОсточной Азии; ладони, сложенные вертикально вместе перед грудью или лбом.
  — индийская кинокомпания, основанная Анджали Деви (см. выше) и её мужем П. Адинараяной Рао, действовавшая с середины 1950-х по начало 2000-х.